Verbotene Insel bezeichnet

die Pazifikinseln:
 Maiao, Teil der Gesellschaftsinseln (Frankreich)
 Niʻihau, Teil der Hawaiiinseln (USA)

das Brettspiel:
 Die verbotene Insel